Kankou Coulibaly peut désigner :
 Kankou Coulibaly (1950-), joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Kankou Coulibaly (1990-), joueuse malienne de basket-ball.